Мейстарадейлдин 1952 () — 10-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1952
Фарерские острова
1952 год на Фарерских островах